

Biologia 
 GAA – codone del codice genetico a cui corrisponde l'acido glutammico
 GAA – acronimo di amminoacidi glucogenetici (Glucogenic Ammino Acids)

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ga

Sport 
 Gaelic Athletic Association, associazione degli sport gaelici come l'hurling e il calcio gaelico